Велике герцогство Баден () — історична держава, що існувала в 1806–1918 роках на території сучасної Німеччини на східному березі річки Рейн. З 1806 по 1813 Велике герцогство Баден входило у Рейнський союз, з 1815 по 1866 — у складі Німецького союзу, з 1871 Баден став частиною Німецької імперії, до її розпаду після Першої світової війни. Столиця великого герцогства — Карлсруе.

Назва 
 Велике герцогство Баден, або Велике герцогство Баденське ()
 Велике князівство Баденське (, )

Див. також 
 Баден (маркграфство)
 Баден-Дурлах
 Герцогство Швабія
 Вільна народна держава Вюртемберг
 Західна Пруссія

Посилання 
 Baden — Encyclopedia Britannica  
 Baden  
 Landeskunde Online: Baden 
 Landeskundliche Texte 
 Großherzogtum Baden (Amtsbezirke und Gemeinden) 1910

Бібліографія 
 Engehausen, Frank. Kleine Geschichte des Großherzogtums Baden. Leinfelden-Echterdingen: DRW-Verlag Weinbrenner, 2005.
 Badisches Landesmuseum Karlsruhe (Hrsg.): Baden 1789–1918. Führer durch die landes- und kulturgeschichtliche Abteilung. Info-Verlag, Karlsruhe 2001, ISBN 3-88190-273-2.
 Wolfgang von Hippel: Wirtschafts- und Sozialgeschichte 1800 bis 1918. In: Hansmartin Schwarzmaier (Hrsg.): Handbuch der baden-württembergischen Geschichte. Band 3: Vom Ende des Alten Reiches bis zum Ende der Monarchien. Im Auftrag der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg herausgegeben. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 1992, ISBN 3-608-91467-6, S. 79-132.
 Wolfgang Hug: Geschichte Badens, Theiss, Stuttgart 1992, ISBN 3-8062-1022-5
 Heinrich Hauß, Adolf Schmid: Badisches Kalendarium von Tag zu Tag — von Jahr zu Jahr, Personen und Ereignisse. G. Braun, Karlsruhe 2006, ISBN 3-7650-8326-7.
 Karl Moersch, Peter Hölzle: Kontrapunkt Baden-Württemberg. Zur Vorgeschichte und Geschichte des Südweststaates, DRW Verlag Leinfelden Echterdingen, ISBN 3-87181-478-4, 2002
 Uwe A. Oster: Die Großherzöge von Baden 1806–1918. Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 2007, ISBN 978-3-7917-2084-5.
 Hansmartin Schwarzmaier: Geschichte Badens in Bildern 1100–1918. Kohlhammer, Stuttgart 1993, ISBN 3-17-012088-3.

Посилання 

Історія Баден-Вюртембергу
Новоісторичні держави Німеччини
Держави і території, засновані 1806
Герцогства Німеччини
Новітня історія Німеччини